Сарозеро:

Озёра 
 Сарозеро (озеро, Медвежьегорский район) — озеро в Республике Карелии.
 Сарозеро (озеро, Пудожский район) — озеро в Республике Карелии.
 Сарозеро (озеро, бассейн Водручья) — озеро в Ленинградской области.
 Сарозеро (озеро, бассейн Капши)
 Сарозеро (озеро, бассейн Свири)
 Сарозеро (озеро, бассейн Тянуксы) — озеро в Ленинградской области.
 Сарозеро (озеро, Андомское сельское поселение) — озеро в Вологодской области.

Урочища 
 Сарозеро (урочище, Карелия)
 Сарозеро (урочище, Ленинградская область)